Syndykat – forma wchodzenia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe.
 Syndykat – fikcyjna, tajna organizacja z serialu Z Archiwum X
 Syndykat – polski zespół muzyczny

Zobacz też 
 Syndicate